Aymon II désigne les personnages remarquables suivant :

 Aymon II de Bourbon, dit Vaire-Vache (1055 † avant le 27 mars 1120), seigneur de Bourbon ;
 Aymon II de Faucogney (1165 - après 1174),  seigneur de Faucogney et vicomte de Vesoul ;
 Aymon de Briançon ( 1210/11), dit Aymon II, archevêque-comte de Tarentaise ;
 Aymon II de Faucigny ( 1253), seigneur de Faucigny ;
 Aymon II de Genève ( 1280), comte de Genève ;
 Aymon II de Challant (v. 1305 † vers 1388), seigneur de Fénis-Ussel et Saint-Marcel ;
 Aymon de Chissé l'Ancien ( 1427) , dit Aymon II, évêque de Nice ;
 Aymon de Chissé le Jeune ( 1450), dit Aymon II, évêque de Grenoble.